Cogniard je příjmení dvou bratrů - francouzských (pařížských) dramatiků: Hippolyta Cogniarda (1807–1882) a Théodora Cogniarda (1806–1872).

V jejich hře „La Cocarde Tricolore“ (Tříbarevná kokarda) z roku 1831 vystupuje postava napoleonského vojáka Chauvina, jehož postoje jsou typické pro šovinismus.

Francouzští dramatici